Die Connecticut Open 2016 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2016. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 19. bis 27. August 2016 in New Haven statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Petra Kvitová und im Doppel die Paarung Julia Görges/Lucie Hradecká.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzelwettbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)